L'édition 2022 du tournoi de tennis de Dallas se déroule du 7 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Tommy Paul, de l'Australien James Duckworth, du Bulgare Grigor Dimitrov et du Japonais Kei Nishikori. Ils sont respectivement remplacés par Kevin Anderson, Yoshihito Nishioka, Feliciano López et Oscar Otte.

Pendant le tournoi 
En demi-finale, l’Américain Reilly Opelka écarte son compatriote John Isner en s’imposant 24 à 22 dans le tie break de la deuxième manche et en sauvant 10 balles de set contre lui. Il s'agit du tie-break le plus long de l'histoire de l'ATP depuis 1990 (à noter qu’en 2013, un match de qualification dans un tournoi Future opposant Benjamin Balleret à Guillaume Couillard avait été clôturé au tie-break sur le score de 36-34). Au cours de ce match, Reilly Opelka a également marqué 39 aces, ce qui constitue un record pour un match en 2 sets. En tout, les deux joueurs ont marqué 60 aces, également un record sur le circuit principal.

Lauréats 
L'Américain Reilly Opelka remporte le tournoi en battant en finale Jenson Brooksby. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Marcelo Arévalo et Jean-Julien Rojer décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Lloyd Glasspool et Harri Heliövaara. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Dallas
Sport aux États-Unis en 2022
Tennis en février 2022